Ocean Breeze peut faire référence à :
 Ocean Breeze, une ville de Floride ;
 Ocean breeze, un cocktail ;
 Ocean Breeze, un yacht de luxe de Saddam Hussein.